Грейс Ванс () — англійська актриса телебачення і дубляжу.

Фільмографія

Телебачення

Озвучування відеоігор

Джерела 

 Грейс Ванс на сайті IMDb

Англійські телеакторки
Англійські акторки озвучування